Het ATP-toernooi van Merano 1999 (officieel het Merano Open) werd van 7 tot en met 13 juli gespeeld in de Italiaanse stad Merano. De wedstrijden werden gespeeld op de gravelbanen van Tennis Club Merano.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Merano